Vindobona steht für:

 Vindobona, römisches Legionslager im heutigen Wien
 Vindobona (Allegorie), eine Allegorie auf die Stadt Wien
 Vindobona (Schiff), in Wien stationiertes Ausflugsschiff
 Vindobona (Kleinkunstbühne) in Wien
 Vindobona (Zug), eine Bahnverbindung zwischen Berlin und Wien
 Vindobona-Marsch op. 127, Titel einer Komposition von Karl Komzák junior
 (231) Vindobona, Asteroid des Hauptgürtels

Dampflokomotiven:
 KFNB – Vindobona
 KFNB – Vindobona II, siehe KFNB – Vindobona II bis Flora
 SStB – Vindobona, auf der Semmeringbahn

Siehe auch: